«Criminal» es una canción perteneciente al álbum «La Súper Fórmula» de Pina Records, interpretada por la cantante dominicana Natti Natasha con la colaboración del cantante puertorriqueño Ozuna. 

La canción fue lanzada el 25 de julio de 2017 y el video fue lanzado el 18 de agosto de 2017, es uno de los sencillos de Natti Natasha más exitoso del 2017 y siendo la primera canción de Ozuna que logra entrar al Billboard Hot 100.

La canción fue todo un éxito, y logró que Natti Natasha fuera la mujer más buscada de internet en 2017.

Composición 
El tema fue compuesto por Natalia Gutiérrez Batista, Juan Carlos Ozuna y Jesús Manuel Nieves Cortez, y grabado entre finales de 2016 y comienzos de 2017.

Vídeo musical 
El vídeo musical fue estrenada el 18 de agosto de 2017, el vídeo fue filmado en una prisión abandonada y en Puerto Rico según las palabras de Natti Natasha fueron las siguientes: Filmar el vídeo fue algo increíble que nos unió a todos y además esta una canción llamada Criminal y es álgo divertido filmarlo. En todas las escenas se ve a Natti y a Ozuna viéndose entre sí. El vídeo tiene muchas reproducciones en la plataforma de Vevo siendo que actualmente tiene más de 2000 millones de reproducciones. El vídeo pudo alcanzar la lista de los más vistos en la plataforma de Vevo.

Rendimiento comercial 
Al ser publicada la canción llegó a lo primeros lugares y a los top 10 de América Latina y además logró entrar en Billboard Hot 100 en el puesto 99 siendo un éxito mundial.

Posicionamiento en listas

Clasificación semanal

Clasificación anual

Referencias 

Canciones de reguetón
Canciones de 2017
Sencillos de 2017
Sencillos de Ozuna
Sencillos de Natti Natasha
Canciones de Ozuna